De Algemene gaswet, een natuurkundige wet.
 De Gaswet (Nederland), een Nederlandse juridische wet.